Александр Карпович Касименко (; , с. Великая Буромка, Киевская губерния — 13 января 1971, Киев) — украинский советский учëный, , доктор исторических наук (1955), профессор (1961), общественный деятель, лектор и педагог. Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
В 1926 окончил Полтавский институт народного образования (теперь Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко). Работал в вузах Полтавы, Житомира и Киева.

В 1927—1932 — преподаватель социально-экономических дисциплин Полтавского индустриального техникума и Полтавского сельскохозяйственного института. В 1934-1935 годах — заведующий кафедрой истории  Полтавского педагогического института. В феврале 1935 года уволен за национализм и исключен из партии (восстановлен в мае 1935 года).

Во время Великой Отечественной войны находился на партийной работе. Работал в г. Чкалов (ныне Оренбург) заведующим отделом пропаганды и агитации райкома партии, был лектором ЦК. Редактировал журнал «Современное и будущее» (1945—1947).

С октября 1945 по май 1951 Александр Карпович Касименко заведовал кафедрой истории международных отношений и внешней политики Киевского университета.

В 1947—1964 — директор Института истории АН УССР.

Кандидатскую диссертацию защитил в 1946 по теме «Панская Польша — плацдарм борьбы Антанты против Советской России», тема докторской в 1955 году — «Русско-украинские взаимоотношения 1648 — начала 1651гг».

Главный  «Истории Киева» в 2-х томах, «Истории Украинской ССР» (1-й том), «Научных записок» Института истории АН УССР (13 выпусков), автор программных статей о задачах исторической науки в СССР.

С 1964 — заместитель главного редактора Украинской Советской Энциклопедии.

Основные труды по истории Украины, историческим связям украинского и русского народов.

Сочинения 
 Воссоединение Украины с Россией и его историческое значение. — Киев, 1954;
 Русско—украинские взаимоотношения в 1648 — начале 1651 годов. — Киев, 1955;
 История Украинской ССР. — Киев, 1960.
 Вітчизняна війна 1812 року — яскравий вияв народного патріотизму. — Киев, 1962.

Награды 
За участие в создании «Истории городов и сел Украинской ССР» в 26 томах в 1976 году был награждëн Государственной премией СССР.

Примечания

Литература 
 Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. — Вип. І. — К., 1998. 
 Лещенко М., Симоненко Р. 70-річчя з дня народження О. К. Касименка // УІЖ. — 1975. — № 8. 
 Тронько П. Т., Симоненко Р. Г., Скляренко Є. М. О. К. Касименко — видатний український вчений і організатор історичної науки / Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України. — Київ. 2007. 
Булава Л.М. Касименко Олександр Карпович // Генезис освіти зі спеціальностей факультету історії та географії: збірник статей, матеріалів і біографічних довідок. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – С.140-142. (укр.)

Выпускники Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Преподаватели Полтавской аграрной академии
Преподаватели Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Преподаватели Киевского университета
Главные редакторы СССР
Главные редакторы Украины